Ива́н Миха́йлович Дзю́ба:

 Дзюба, Иван Михайлович (1918—1995) — советский лётчик, Герой Советского Союза.
 Дзюба, Иван Михайлович (1931—2022) — украинский литературовед, критик и публицист, правозащитник, советский диссидент. Герой Украины.